Cleitos peut désigner :
 Cleitos, un compagnon d'Alexandre le Grand tué par ce dernier ;
 Cleitos, un amiral au cours de la guerre lamiaque.

Voir aussi 
 Clitos, un roi d'Illyrie.